Dave Petillo – mafioso statunitense
 Luca Petillo – rugbista a 15 italiano
 Rodrigo Petillo – ex giocatore di calcio a 5 argentino